Со може да се отнася за:

 град Со, департамент О дьо Сен, Франция
 град Со, департамент От Сон, Франция
 река Со, департамент Мьоз, Франция
 село Со, департамент Йон, Франция
 село Со, департамент Ло, Франция
 Со, японска мярка за обем, 1804 литра
 Со, едно от имената, с които е познат небесния бог Хевиозо в дахомейската митология